Santa Lucia ima više značenja:
 Santa Lucia, Ancona
 Santa Lucia, Arezzo
 Santa Lucia, Avellino
 Santa Lucia, Bari
 Santa Lucia, Benevento
 Santa Lucia, Bergamo
 Santa Lucia, Bologna
 Santa Lucia, Caserta
 Santa Lucia, Catanzaro
 Santa Lucia, Chieti
 Santa Lucia, Cosenza
 Santa Lucia, Cuneo
 Santa Lucia, Firenze
 Santa Lucia, Frosinone
 Santa Lucia, Isernia
 Santa Lucia, L'Aquila
 Santa Lucia, Lucca
 Santa Lucia, Macerata
 Santa Lucia, Mantua
 Santa Lucia, Messina
 Santa Lucia, Nuoro
 Santa Lucia, Padova
 Santa Lucia, Perugia
 Santa Lucia, Pescara
 Santa Lucia, Pisa
 Santa Lucia, Pistoia
 Santa Lucia, Ravenna
 Santa Lucia, Rieti
 Santa Lucia, Roma
 Santa Lucia, Salerno
 Santa Lucia, Siena
 Santa Lucia, Sondrio
 Santa Lucia, Teramo
 Santa Lucia, Trento
 Santa Lucia, Treviso
 Santa Lucia, Verona
 Santa Lucia, Vicenza